Ро́берт Пью (; род. 1950) — валлийский актёр кино и телевидения.

Жизнь и карьера 
Пью родился в Тинте, Маунтин Эше, и он был выпускником колледжа Роуз Бруфорд в 1976 году.

Он появился в роли Гарольда Вильсона в драме 2005 года канала Channel 4 «Лонгфорд» и в роли Германа Геринга в документальной драме 2006 года канала BBC «Нюрнберг: Суд нацистов».

В 2010 году Пью появился в роли Тони в двух эпизодах сериала «Доктор Кто», «Голодная Земля» и «Холодная кровь». Он изобразил валлийского лидера Оуайна Глиндура в адаптации 2012 года канала BBC «Генрих IV».

Фильмография

Фильмы 
 Планета ужасов (1981) — Рой
 Ночные ястребы (1981) — Кенна
 Госпиталь «Британия» (1982) — Пикет
 Священник (1994) — мистер Ансуорт
 Англичанин, который поднялся на холм, а спустился с горы (1995) — Уильямс
 Энигма (2001) — Скиннер
 Хозяин морей: На краю Земли (2003) — Джон Аллен
 Чумовые боты (2005) — Гарольд Прайс
 Царство небесное (2005) — старший брат Годфри (реж. версия)
 Последний легион (2007) — Флавий Константин Марцелий
 Призрак (2010) — Ричард Райкарт
 Робин Гуд (2010) — барон Болдуин

Телевидение 
 Нюрнберг: Суд нацистов — Герман Геринг (2006)
 Лонгфорд (2006)
 Торчвуд — (2008)
 Доктор Кто: «Голодная Земля» и «Холодная кровь» (2010)
 Убийства в Мидсомере (2011)
 Игра престолов — Крастер (2012—2013)
 Белая королева — барон Риверс (2013)
 Инспектор Джордж Джентли — шеф Льюингтон (2014)
 Атлантида — лорд Сарпедон (2014)
 Падение Ордена — магистр тамплиеров Жак де Моле
 Ярмарка тщеславия — мистер Осборн (2018)

Примечания

Ссылки